

Geografia 
 Keys – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Oklahoma, nella contea di Cherokee
 Keys – villaggio della Parrocchia di Saint Mary Cayon in Saint Kitts e Nevis

Musica 
 Keys – album di Alicia Keys del 2021

Persone 
 88-Keys (...) – rapper e beatmaker statunitense
 Alicia Keys (1981) – cantautrice, polistrumentista, attrice e regista statunitense
 Ancel Keys (1904-2004) – biologo e fisiologo statunitense
 Anetta Keys (1983) – attrice pornografica ceca
 Bobby Keys (1943-2014) – sassofonista statunitense
 Jasmine Keys (1997) – cestista italiana
 Madison Keys (1995) – tennista statunitense
 Peter Keys (1965) – tastierista statunitense
 Randolph Keys (1966) – cestista statunitense

Pagine correlate 
 Reading Keys